Albi poate fi:

 Albi, oraș în Franța
 Albi, Sibiu, comună în România

Vezi și 
 Alb (dezambiguizare)
 Albiș